Sü je český přepis několika čínských příjmení. Příjmení  bylo k roku 2007 jedenácté nejčastější příjmení v ČLR. Další, méně časté, čínské příjmení Sü je , bylo k roku 2007 šestadvacáté nejčastější příjmení v ČLR.

Známí nositelé příjmení Sü:
 Sü An-čchi (* 1992) – čínská šermířka
 Sü Čung-lin († asi 1566) – čínský spisovatel mingského období
 Sü I-chua (1362–1407) – čínská císařovna, manželka mingského císaře Jung-leho
 Sü Jou-čen (1407–1472) – čínský mingský politik, kaligraf a spisovatel
 Sü Jü-chua (* 1976) – čínská šachistka
 Sü Lin (1462–1538) – čínský dramatik, básník a malíř mingského období
 Sü Kuang-čchi (1562–1633) – čínský pozdně mingský úředník a vědec, katolík
 Sü Pen (1335–1380) – čínský básník, esejista a malíř
 Sü Si – jméno vícera osob
 Sü Sia-kche (1587–1641) – čínský spisovatel a geograf
 Sü Sin (* 1990) – čínský stolní tenista
 Sü Š’-čchang (1855–1939) – čínský politik, 1918–1922 prezident Čínské republiky
 Sü Šou-chuej († 1360) – čínský povstalec, jeden z vůdců povstání rudých turbanů a císař říše Tchien-wan
 Sü Ta (1332–1385) – čínský generál, jeden ze zakladatelů říše Ming
 Sü Te-mej (* 1967) – čínská oštěpařka
 Sü Ťie (1503–1583) – čínský politik mingského období
 Sü Ťing-lej (* 1974) – čínská herečka, režisérka a redaktorka
 Sü Wej (1521–1593) – čínský kaligraf, malíř, dramatik a básník

Reference 

Čínská příjmení